

Prénom 
Alim (en ) est un prénom masculin d'origine arabe.

Patronyme 

 Adidja Alim, personnalité politique camerounaise.

Toponyme 

 Alim, village du Cameroun dans l'arrondissement de Fundong.

Informatique 
Alim peut désigner :
 alim, apocope du mot alimentation, utilisé pour désigner le  bloc d'alimentation d'un ordinateur.

Oeuvre 

 Alim le tanneur, une série de bande dessinée d'heroic fantasy.

Homonymie de prénom